Johann Gottlieb Gleditsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottlieb Gleditsch (Verleger) (1688–1738), deutscher Verleger
 Johann Gottlieb Gleditsch (Botaniker) (1714–1786), deutscher Botaniker und Arzt